Die K3 League Advance 2018 war die insgesamt 12. Spielzeit der vierthöchsten südkoreanischen Fußballliga und die zweite Spielzeit unter diesem Namen gewesen. Vorjahresmeister war der FC Pocheon. Die reguläre Saison begann am 24. März und endete im Oktober 2018. Nach der Regulären Saison wurden die Meisterschafts-Spiele ausgetragen.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Reguläre Saison

Meisterschaftsspiele 
In den Meisterschaftsspielen spielen die 2. bis 5. Platzierten um den Einzug in das Meisterschaftsfinale der K3 League Advance 2018.

Viertelfinale 
Die Gewinner des Viertelfinalespieles qualifizierten sich für das Meisterschaftshalbfinale. Bei einem Unentschieden, gewann automatisch das Heimteam das Spiel. Das Viertelfinale wurde am 3. November 2018 ausgetragen. Bei einem Unentschieden gewann das Heimteam aufgrund des Heimrechtes das Spiel.

|}

Halbfinale 
Im Halbfinale standen die Gewinner des Meisterschafts-Viertelfinalspieles. Der Gewinner des Halbfinalspieles qualifizierte sich für das Meisterschafts-Finalspiel. Das Spiel fand am 10. November statt.

|}

Finale 
Im Finale standen der Gewinner des Meisterschafts-Halbfinalspieles, sowie der 1. Platzierte aus der Regulären K3-League-Advance-2018-Saison. Der Gewinner wurde K3-League-Advance-Meister 2018.

Hinspiel

Rückspiel

Relegation 
In der Relegation stand der 10. Platzierte der K3 League Advance, sowie der Play-Off-Gewinner der K3 League Basic 2018. Der Gewinner qualifiziert sich für die K3 League Advance 2019. Da Cheongju FC und Cheongju City FC miteinander fusionieren, entfiel die Relegation und der Play-Off-Gewinner der K3 League Basic Chungju Citizen FC stieg somit automatisch auf.

|}

Statistik

Zuschauertabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Spielberichte der K3 Advance

2018
2018
Fußballsaison 2018